

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Grochów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Praga-Południe
 Grochów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Grochów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Grochów – przysiółek wsi Trzygłów w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice

Zobacz też 
 Grochowo, Grochów Szlachecki, Kolonia Grochów